Målsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Målsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (17,3 ha)
Målsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (31,5 ha)
Målsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (60,9 ha)
Lilla Målsjön, sjö i Surahammars kommun,  (40 ha)
Målsjön, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (74,1 ha)
Stora Målsjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (29,1 ha)
Stora Målsjön (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (52,5 ha)
Målsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (13,4 ha)
Lill-Målsjön, sjö i Nordanstigs kommun,  (7,98 ha)
Stor-Målsjön, sjö i Nordanstigs kommun,  (15,2 ha)

Se även
Målasjön
Mållsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn